Alberik Zwyssig – compositore svizzero, autore dell'inno nazionale svizzero
 Marco Zwyssig – calciatore svizzero, difensore